Lupton ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Lupton, Soziologin
 Ellen Lupton (* 1963), amerikanische Grafikdesignerin und Autorin
 Frank Lupton (1854–1888), britischer Verwaltungsbeamter in ägyptischen Diensten
 Hugh Lupton (* 1952), englischer Storyteller und Autor

Lupton ist der Name folgender Orte:

in England:
 Lupton (Cumbria)

in den Vereinigten Staaten:
 Lupton (Arizona)
 Lupton (Michigan)
 Lupton (New Mexico)
 Lupton City in Tennessee
 Fort Lupton in Colorado